Рокци могу бити:

 Рокци (Ивањица), насељено место у општини Ивањица
 Рокци (Александровац), насељено место у општини Александровац